Середнее — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Середнее — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Середнее — деревня в Логойском районе Минской области.

Россия 
 Середнее — деревня в Вологодском районе Вологодской области
 Середнее — деревня в Воробьёвском сельском поселении Сокольского района Вологодской области.
 Середнее — деревня в Двиницком сельском поселении Сокольского района Вологодской области.
 Середнее — деревня в Нестеровском сельском поселении Сокольского района Вологодской области.
 Середнее — деревня в Пригородном сельском поселении Сокольского района Вологодской области.